Казанская ТЭЦ — предприятия энергетики в городе Казань:

 Казанская ТЭЦ-1
 Казанская ТЭЦ-2
 Казанская ТЭЦ-3